Strauch kan som auktorsförkortning betyda:

 Alexander Strauch
 Alexander Strauch

Robotskapade auktorsförkortningar